Dayanchgylych Urazov (15 de dezembro de 1978) é um futebolista turcomeno que atua como atacante. Esta desde 2005 no Ulisses Football Club.

Futebolistas do Turcomenistão